La stagione 2022 del TCR South America Touring Car Championship è la seconda edizione del campionato cadetto della coppa del mondo turismo. È iniziata il 2 aprile a Velo Città e terminerà il 9 ottobre a San Juan. Fabricio Pezzini, su Lynk & Co 03 TCR, si è aggiudicato il titolo piloti, mentre la sua scuderia, la PMO Motorsport, si è aggiudicata il titolo scuderie. Fabio Casagrande, su Honda Civic Type R TCR.

Scuderie e piloti

Calendario

Risultati e classifiche

Gare

Classifiche

Classifica piloti

Collegamenti esterni 

Serie e competizioni motoristiche nel 2022
Serie automobilistiche per vetture Turismo